Чемпионат Кипра по футболу 1971/72 — 34-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии. Чемпион предыдущего сезона «Олимпиакос» из Никосии принимал участие в чемпионате Греции 1971/1972, в котором занял 18-е место.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1971/1972
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1971 году
Спорт на Кипре в 1972 году